Signargues  peut faire référence à :
 Signargues, un plateau dans le département du Gard,
 Signargues, un vin rouge produit dans cette région.